Гордела́дзе () — грузинская фамилия.

 Известные носители
 Горделадзе, Антонина Сергеевна (1924—2023) — патологоанатом, профессор СПБГМА им. Мечникова.
 Горделадзе, Василий Александрович (1904—1973) — Герой Социалистического Труда.
 Горделадзе, Лейла Константиновна (1929—2002) — грузинский кинорежиссёр.